Plusieurs formes de nationalisme ont intégré le catholicisme dans leur identité :
 nationalisme basque
 nationalisme breton
 nationalisme canadien-français
 nationalisme catalan
national-catholicisme (Espagne)
 nationalisme français dans sa forme gallicane en particulier au sein de l'Action française.
 nationalisme irlandais
 nationalisme polonais
 nationalisme hongrois
 nationalisme slovaque de la  du  (Parti du peuple slovaque/Slovenská ľudová strana de  Tiso)
Nationalisme
Catholicisme et politique